Герман Вадимович Скобенко (род. 7 июля 1993, Макеевка, Донецкая область, Украина) — российский боксёр-профессионал, украинского происхождения, джорнимен, выступающий в тяжёлой весовой категории. С сентября 2020 года выступает на российских турнирах по кулачным боям.

Любительская карьера 
На любительском уровне участвовал в международных турнирах, проводимых в Российской Федерации. Среди достижений — призер турнира имени Ахмата Кадырова, двукратный финалист Открытого Чемпионата Ростова. Также участвовал в турнирах, проводимых Федерацией бокса непризнанной Донецкой Народной Республики. Мастер спорта ДНР.

Профессиональная карьера 
Профессиональную боксёрскую карьеру Герман Скобенко начал 2 июня 2015 года, одержав победу единогласным решением судей над также дебютантом, россиянином Максимом Тихоновым. После этого, на протяжении двух лет, были проведены четыре боя с дебютантами, одержаны три победы, один бой был сведен вничью. 15 декабря 2017 года Скобенко провел бой в андеркарте поединка Александра Поветкина и Кристиана Хаммера, проходившим в ДИВС г. Екатеринбурга. Соперником был азербайджанский боксёр проживающий в Турции Замиг Атакишиев (4-0-0). Бой закончился ничьей раздельным решением судей.

Следующий бой Германа состоялся в феврале 2018 года опять в Екатеринбурге против проспекта из России Евгения Романова (7-0-0). В динамичном бою не имеющих поражений боксёров, с большим количеством выброшенных обеими спортсменами ударов, преимуществом владел боец из России. Проиграв начало боя, Скобенко взял середину боя, но прицельное попадание Романова в седьмом раунде, привело к поражению Скобенко техническим нокаутом в восьмираундовом бою.

В следующем поединке Скобенко легко переиграл возрастного Вячеслава Щербакова (3-17-1), известного лишь по поражению от Дмитрия Кудряшова в 2011 году. Бой проходил в городе Донецке и не был санкционирован признанными боксёрскими федерациями. В главном бою вечера, Герман победил нокаутом в первом раунде, предварительно дважды отправив соперника на канвас.

Хорошо зарекомендовав себя в последних боях, 5 сентября 2018 года Скобенко встретился в Грозном с местным непобежденным боксёром России Апти Давтаевым (15-0-1). Бой, на кону которого стоял пояс WBA Asia, как и поединок с Романовым, изобиловал количеством ударов с обеих сторон, но более выносливым оказался российский боксёр — в шестом раунде десятираундового боя, секунданты уставшего Германа выбросили полотенце.

Статистика боёв 
 В профессиональном боксе

 В боксе на голых кулаках

|-
|| Поражение
|align=center|2-2-1
| Иван Смирнов
|Единогласное решение судей
|Hardcore FC
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|«ВТБ Арена», Москва, Россия
|
|-
|| Победа
|align=center|2-1-1
| Олег Бородин
|Технический нокаут
|Top Dog Fighting Championship 8 (TDFC 8)
|
|align=center|3
|align=center|1:50
|Москва, Россия
|
|-
|| Поражение
|align=center|1-1-1
| Павел Шульский
|Единогласное решение судей
|Top Dog Fighting Championship 7 (TDFC 7)
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|Москва, Россия
|
|-
|| Ничья
|align=center|1-0-1
| Ислам Вагабов
|Решение судей
|Top Dog Fighting Championship 6 (TDFC 6)
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|Москва, Россия
|
|-
|| Победа
|align=center|1-0-0
| Григорий Гётце
|Tехнический нокаут
|Ultimate Fonbet Fighting (UFF) от Fight Nights Global
|
|align=center|1
|align=center|1:30
|Москва, Россия
|
|}

 В боксе в перчатках для смешанных единоборств

|-
|| Поражение
|align=center|1-2
| Магомед Нальгиев
|Единогласное решение судей
|Наше Дело
|январь 2023
|align=center|3
|align=center|3:00
|Москва, Россия
|
|-
|| Поражение
|align=center|1-1
| Дамил Шарафутдинов
|Единогласное решение судей
|Наше Дело
|октябрь 2022
|align=center|3
|align=center|2:00
|Москва, Россия
|
|-
|| Победа
|align=center|1-0
| Роман Батюшкин
|Единогласное решение судей
|Punch Club
|
|align=center|3
|align=center|2:00
|Москва, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры Украины
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории